Durey ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus Durey (1864–1933), US-amerikanischer Politiker
 Louis Durey (1888–1979), französischer Komponist